La stagione 2001 della Formula Nippon fu corsa in 10 gare. Vi presero parte 11 differenti team, 23 differenti piloti, 2 differenti telaisti ma un solo motorista.

Al termine delle competizioni il titolo venne aggiudicato al pilota giapponese Satoshi Motoyama alla guida di una monoposto dotata di telaio Reynard 01L e motorizzazione Mugen-Honda.

La pre-stagione

Calendario 

Tutte le corse sono disputate in Giappone.

Piloti e team

Tutte le vetture sono spinte da motori Mugen.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Risultati completi

R18=ritirato ma classificato R=ritiratoNS=non parte DIS(2)=squalificato dopo essere giunto secondo

Note

Collegamenti esterni

 06
Nippon